Лабенский — фамилия.

Известные носители:
 Лабенский, Франц Иванович (1780—1850) — видный музейный работник Российской империи, директор Императорского Эрмитажа; художник, почётный вольный общник Императорской Академии художеств.
 Лабенский, Ксаверий Ксавериевич (1800—1855) — французский поэт и писатель польского происхождения, состоявший на службе у русского правительства.

См. также 
 Лабунский